Zelimkhan (en russe : Зелимхан ; en tchétchène : Зелимхан ; en azéri : Zəlimxan) est un prénom masculin composé de Zelim, dérivé de l'arabe Salīm « sûr, sain », et du titre turco-mongol khan « dirigeant, chef ».

Il est principalement porté par les Tchétchènes et les Ingouches.

C'est également un nom de famille.

Le prénom Zelimkhan est à l'origine du patronyme Zelimkhanov.

Personnalités portant ce prénom 
Par ordre alphabétique
  (1872–1913), héros tchétchène qui lutta contre les Russes et les Cosaques ;
 Zelimkhan Bakaev (1992–2017), chanteur russe ;
 Zelimkhan Bakaïev (1996-), footballeur russe ;
 Zelimkhan Huseynov (1981-), lutteur azerbaïdjanais ;
 Zelimkhan Iandarbiev (1952–2004), écrivain et homme politique tchétchène ;
 Zelimkhan Khadjiev (1994-), lutteur libre français ;
 Zelimkhan Magomadov (1972-), judoka turc d'origine tchétchène connu sous le nom de Selim Tataroğlu ;
  (1982-), pratiquant russe d'arts martiaux mixtes (MMA) ;
 Zelimkhan Yaqub (1950–2016), poète et homme politique azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin